Bartek oder Bártek steht für:
 Bartek Nikodemski (auch bekannt als Plan B; * 1985), deutsch-polnischer Rapper

Familienname:
 Eliška Bartek (* 1950), tschechische Künstlerin, Fotografin und Autorin
 Martin Bartek (* 1980), slowakischer Eishockeyspieler
 Mojmír Bártek (* 1942), tschechischer Posaunist und Komponist
 Rafał Bartek (* 1977), Politiker der Deutschen Minderheit in Polen
 Tomáš Bártek (* 1958), tschechischer Handballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Bartec
 Bartek-Eiche